Хушто-Сырт — село в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

Образует муниципальное образование сельское поселение Хушто-Сырт как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Селение расположено в центральной части Чегемского района, на правом берегу реки Чегем, в долине Чегемского ущелья. Расстояние до районного центра Чегем — 50 км, до города Нальчик 55 км.

Площадь сельского поселения составляет — 26 км².

Граничит с землями населённого пункта — Нижний Чегем на севере.

Населённый пункт расположен в горной зоне республики. Рельеф представляет собой горные гряды, окружающие село со всех сторон. Перепады высот составляют более 1000 метров. Средние высоты в пределах села составляют 1 060 метров над уровнем моря. Абсолютные высоты сельского поселения превышают 2 000 метров. Высшей точкой сельского поселения является гора Чаты-баши находящееся к юго-востоку от села. К западу от села тянется хребет Качкорташ с одноимённой горой, чья вершина составляет 2 075 метров над уровнем моря.

Гидрографическая сеть представлена рекой Чегем и её мелкими притоками стекающих с гор и хребтов, в пределах сельского поселения. В 3 км к югу от села находятся Чегемские водопады, являющиеся одним из наиболее популярных туристических мест республики.

Климат умеренно континентальный. Лето прохладное со средними температурами +20...+25°С, зима холодное и температуры часто отпускаются ниже -10...−15°С. Первые заморозки начинаются в начале октября. Среднегодовое количество осадков в среднем составляет около 550 мм.

История  
Село ведёт свою историю с начала XIX века и основано переселенцами из более высокогорных территорий Чегемского ущелья.

До 1935 года село с Хушто-Сыртским сельсоветои было в составе Балкарского округа КБАССР. Затем в результате его разукрупнения включено в состав новообразованного Чегемского района. 

В 1944 году балкарцы были насильственно депортированы в Среднюю Азию. Поводом послужило ложное обвинение в помощи немецким войскам. В результате село в течение 13 лет пребывало в заброшенном состоянии.

В 1957 году Указом Верховного Совета СССР балкарцы были реабилитированы, и им позволили вернуться в прежние места проживания. Некоторые из тех, кто вернулся из ссылки, предпочли осесть на предгорных и равнинных землях КБАССР.

В 1962 году восстановленному селу Хушто-Сырт был возвращен статус действующего сельского поселения в составе Чегемского района.

Население 

Плотность —  чел./км²

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление  
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Гижгиев Ескендер Хажмусаевич.
 Администрация сельского поселения Хушто-Сырт — состоит из 5 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения Хушто-Сырт — состоит из 11 депутатов.

Инфраструктура 
В селе имеются одна средне-образовательная школа и одно дошкольное учреждение. Действуют Дом культуры и мечеть.

Медицинского пункта нет, в связи с чем, жителям села приходится обращаться за медицинской помощью в участковую больницу Нижнего Чегема или напрямую в районную больницу в городе Чегем.

Экономика  
Основная доля дохода населения исходит от туризма. Недалеко от села находятся популярные в республике Чегемские водопады, посещаемые тысячами туристами каждый год.

В сельском хозяйстве растениеводство развито слабо. В основном выращивается капуста и картофель. В то же время в селе высоко развито скотоводство, в частности разведение баранов и овец.

Улицы  
Улицы

Переулки

Ссылки  
 Сельское поселение Хушто-Сырт
 Коды ОКАТО — Хушто-Сырт 
 Код ОКТМО

Примечания 

Населённые пункты Чегемского района
Муниципальные образования Чегемского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии